North and South (česky Sever a jih) má více významů:

 North and South – román anglické spisovatelky Elizabeth Gaskellové
 North and South (seriál, 1975)
 Sever a Jih (v originále North and South) – televizní seriál z let 1985–1994
 North and South (seriál, 2004), česky Láska v bílém pekle